De Belgische Gouden Schoen 1997 werd op 26 januari 1998 uitgereikt. Voor het eerst vond het gala plaats in het casino van Oostende en werd de uitreiking van deze voetbalprijs uitgezonden door de commerciële tv-zender VTM. Pär Zetterberg won voor de tweede keer de Gouden Schoen. De uitreiking werd gepresenteerd door Koen Wauters en Birgit Van Mol.

De prijsuitreiking

De prijsuitreiking van de Gouden Schoen verhuisde van het casino van Knokke naar het casino van Oostende, en van tv-zender BRTN naar concurrent VTM. Franky Van der Elst werd op voorhand door velen beschouwd als de grote favoriet voor de Gouden Schoen. Voor de aanvoerder van Club Brugge moest het zijn derde trofee worden. In 1990 en 1996 had hij de Gouden Schoen al eens gewonnen. Maar de stemgerechtigden beslisten er anders over. Pär Zetterberg, de kapitein van het op dat ogenblik in sportieve moeilijkheden verkerende RSC Anderlecht, kaapte de trofee voor de neus van Van der Elst weg. De regelmaat van Zetterberg werd dus hoger ingeschat dan de kwaliteiten van de "stofzuiger van Club Brugge". Vooral bij de Franstalige journalisten scoorde Zetterberg goed.

De Zweed werd zo de eerste buitenlander die de Gouden Schoen meer dan één keer won. Zetterberg had de prijs in 1993 ook al eens in ontvangst mogen nemen. Van der Elst toonde zich ondanks de verrassende uitslag grootmoedig en noemde de Zweed na afloop een verdiende winnaar.

Uitslag

Belgische Gouden Schoen
Voetbal in 1997